Сконе (Skåne):
 Сконе (півострів) — півострів у Швеції
 Сконе — лен, адміністративно-територіальна одиниця в південній Швеції.
 Сконе — ландскап, історична область у південній Швеції.